La temporada de futbol 1991-92 correspon a la 61a edició de la segona divisió espanyola de futbol que es va disputar entre el 31 d'agost de 1991 i el 25 de maig de 1992. El Celta de Vigo va guanyar el campionat i, juntament amb el Rayo Vallecano, va aconseguir l'ascens a la primera divisió espanyola de futbol para la temporada 1992/93.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Promoció d'ascens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: Celta de Vigo.
 Ascensos a Primera divisió: Celta de Vigo i Rayo Vallecano.
 Descensos a Segona divisió: Reial Valladolid i RCD Mallorca.
 Ascensos a Segona divisió: CD Lugo, Vila-real CF, Atlético Marbella i CD Badajoz.
 Descensos a Segona divisió B: Reial Múrcia, CD Lugo, Real Avilés i UD Las Palmas.
 Màxim golejador:  Vlado Gudelj (Celta de Vigo).
 Porter menys golejat:  Garmendia (SD Eibar).

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1991
Competicions futbolístiques del 1992